Кольманн — фамилия. Известные носители:
 Кольманн, Михаэль (род. 1974) — немецкий теннисист.
 Кольманн, Юлиус (1834—1918) — германский гистолог, анатом и антрополог.

См. также